Peč (Grosuplje), een plaats in de Sloveense gemeente Grosuplje
 Peč (Tsjechië), een Tsjechische gemeente in de regio Zuid-Bohemen